A28 är en motorväg i Niedersachsen, Tyskland. Motorvägen börjar i Leer i Ostfriesland och fortsätter via Oldenburg fram till Stuhr. Motorvägen är en del av Europavägen E22.

Trafikplatser

|}

Externa länkar 

 Beskrivning av motorvägen (på tyska)

A028
A028
Listor över avfartsnummer